Сампайо () — португальская фамилия. Известные носители:

 Сампайо, Валентина (род. 1996) — бразильская модель и актриса.
 Сампайо, Вилтон (род. 1981) — бразильский футбольный судья. 
 Сампайо, Гонсалу Антониу да Силва Феррейра (1865—1937) — португальский ботаник, профессор ботаники, миколог, натуралист.
 Сампайо, Плиниу ди (1930—2014) — бразильский политик.
 Сампайо, Рожерио (род. 1967) — бразильский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр, призёр чемпионата мира, двукратный Панамериканский чемпион.
 Сампайо, Сара (род. 1991) — португальская топ-модель.
 Сампайо, Сезар (род. 1968) — бразильский футболист, полузащитник.
 Сампайо, Филипе (род. 1994) — бразильский футболист, центральный защитник.

Прочее 
 Сампайо Корреа — бразильский футбольный клуб из города Сан-Луис, штат Мараньян.